USS America – vasscello del XVIII secolo
 USS America – trasporto truppe della prima guerra mondiale
 USS America – portaerei 1965-1996
 USS America – nave da assalto anfibio 2014